Тихий Потік — село в Сабіновському окрузі Пряшівського краю.
 Тихий Потік — річка в Словаччині; правий витік Белої.